Navette (franz. für „Schiffchen“) steht für:

 Navette (Schliffform), spezieller Schmucksteinschliff
 Navette, Ortschaft in der Gemeinde Grand-Aigueblanche im Département Savoie, Frankreich
 die französische Bezeichnung für
 die Speiserübe
 einen Shuttlebus
 einen Pendelzug
 das Weberschiffchen, siehe Schützen (Weben)

Siehe auch:
 Schiffchen